Кирил може да се отнася за:
 Кирил Йерусалимски, християнски епископ от 4 век
 Кирил Александрийски, християнски теолог от 5 век
 Константин-Кирил Философ (827-869), византийски учен
 Кирил III Александрийски (13 век)
 Константинополски патриарси
 Кирил I Лукарис (17 век)
 Кирил II Кондарис (17 век)
 Кирил III Константинополски (17 век)
 Кирил IV Константинополски (18 век)
 Кирил V Константинополски (18 век)
 Кирил VI Константинополски (19 век)
 Кирил VII Константинополски (19 век)
 Кирил Охридски (18 век), охридски архиепископ
 Кирил (Рилски манастир) (19 век), игумен на Рилския манастир
 Кирил Български (1901 – 1971), български патриарх
 Кирил Московски (1946 -), патриарх на Москва и цяла Русия
 Кирил Варненски и Великопреславски, митрополит
 Кирил (ураган), ураган в Европа
 Кирил (име), мъжко име

 Кирила Възвъзова-Каратеодорова, (1917 – 2005) български библиограф

Други 
 Кирил (параход) - закупен от българското параходно търговско дружество през 1906 г.